Altes Waisenhaus steht für
 Altes Waisenhaus (Stuttgart)
 Altes Waisenhaus (Thun)
 Altes Waisenhaus (Viersen)